VM i snooker 1994, Embassy World Snooker Championship, spelades i The Crucible Theatre i Sheffield, England, den 16 april–2 maj 1994. Stephen Hendry vann sin tredje raka titel, och sin fjärde totalt under 1990-talet.

Händelser under turneringen 
 Finalen blev den fjärde och sista mellan Stephen Hendry och Jimmy White, Hendry vann dem alla. Detta års final blev den jämnaste, matchen gick till avgörande frame. White var inne och spelade och hade segern inom räckhåll då han missade en lätt svart från dess prick. Hendry rensade därefter bordet och vann finalen med 18–17. White, som aldrig vunnit VM, hade därmed sex finalförluster, förutom de fyra mot Hendry även en mot John Parrott och en mot Steve Davis.

 Stephen Hendry ramlade i sitt hotellrum och fick en fraktur på sin vänsterarm mellan första och andra omgången, men lyckades trots detta hålla samman sitt spel och vinna titeln.

 Turneringen såg också tre gamla världsmästare göra sina sista VM-turneringar:
 1980 års världsmästare, kanadensaren Cliff Thorburn gjorde sitt sista framträdande i VM efter att ha missat turneringen 1991, 1992 och 1993. Turneringen kunde dock ha slutat bättre för Thorburn, han ledde med 9–2 i första omgången mot Nigel Bond, som dock vann åtta raka frames och matchen med 10–9.
 Dubble världsmästaren (1972 och 1982), nordirländaren Alex Higgins återvände också till VM men föll i första omgången mot Ken Doherty.
 Ytterligare en världsmästare gjorde sin sista turnering, 1985 års mästare Dennis Taylor. Han var då den siste som hade spelat alla VM-turneringarna sedan flytten till The Crucible 1977. Taylor föll mot Ronnie O'Sullivan, och ramlade därefter ur topp-16.

Resultat

Externa länkar 
 

1994 i Storbritannien
Snookersäsongen 1993/1994
1994
Sportevenemang i Sheffield